Die Liste von Abkürzungen auf jüdischen Grabsteinen enthält hebräische auf jüdischen Grabsteinen gebräuchliche Abkürzungen, Vokabeln, Redewendungen und Bibelzitate.
Die Verwendung von Abkürzungen macht die Entzifferung von jüdischen Grabinschriften oft schwierig.
Formelhafte Redewendungen und Zitate von Bibelstellen erschweren ebenfalls das Verständnis.

Hilfe beim Lesen und Verstehen der Grabinschriften bieten vor allem Sammlungen dieser Inschriften mit beigefügter Übersetzung:
 Epigraphische Datenbank epidat des Salomon Ludwig Steinheim-Instituts. Aus dieser Datenbank können in der Volltextsuche durch Eingabe hebräischer Abkürzungen, Worte oder auch deutscher Worte Grabinschriften abgerufen werden, in denen diese Worte vorkommen. Diese Grabinschriften sind in paralleler Darstellung der Originalinschrift und ihrer Übersetzung ins Deutsche aufgeführt. Fotografien der Grabsteine sind beigefügt.
 Sammlung jüdischer Grabinschriften mit Übersetzung beim Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS). Hier kann man leider nur nach deutschen Worten suchen.
 Hebräische Abkürzungen. Dies ist eine israelische Seite auf Hebräisch. Man kann im oberen Feld die Abkürzung eingeben und erhält dann eine Liste der ausgeschriebenen Bedeutungen, alles auf Hebräisch.
 Eine hilfreiche Webseite zu diesem Thema stellt der Jüdisch Historische Verein Augsburg zur Verfügung. Auf ihr sind viele gebräuchliche Abkürzungen gelistet und auch gut verständliche Erklärungen zu Zahlen, Datumsangaben und Namen. Die dort angegebenen Abkürzungen wurden in diese Liste integriert.

Literatur 
 Jüdische Friedhöfe / Epigrafik
 epidat ─ Forschungsplattform für jüdische Grabsteinepigraphik
 Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS), Jüdische Grabstätten
 Lesen hebräischer Grabsteine – wie geht das? Jüdisch Historischer Verein Augsburg
 Frowald Gil Hüttenmeister: Abkürzungsverzeichnis hebräischer Grabinschriften (AHebG), Mohr Siebeck, 2010, ISBN 978-3161502613

Einzelnachweise 

Grabinschriften
Grabinschriften
Tod (Judentum)
Bestattung (Judentum)
!